Armands Bērziņš (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton, jouant au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière au Prizma '83 Riga en Lettonie puis rejoint le HK Riga 2000. Il fut repêché par le Wild du Minnesota  au total lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002, des Cataractes de Shawinigan en Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il tente ensuite sa chance en ECHL avec les Ice Gators de la Louisiane et des Nailers de Wheeling.

Bērziņš décrocha un contrat avec le HC Vsetín en Extraliga à l'issue d'une période d'essai en mai 2006. Après un passage au HK Nitra en Extraliga, il rejoint en 2008 le Dinamo Riga de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie de hockey sur glace. En 2006, il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||63||17||18||35||59||10||0||2||2||6
|-
|2002-2003 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||59||24||19||43||22||9||4||1||5||2
|-
|2003-2004 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||67||14||12||26||48||3||0||0||0||0
|-
|2004-2005 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||57||1||10||11||26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||48||10||8||18||50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 ||HC Vsetín ||Extraliga||35||5||3||8||76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 ||HK Riga 2000 || Ekstraliga ||23||9||12||21||26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||HK Riga 2000 || Ekstraliga ||11||3||3||6||41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||HK Nitra ||Extraliga ||16||1||4||5||14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008 ||HK Jestřábi Prostějov ||1.liga||11||1||5||6||16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Dinamo Riga|| KHL|| 44|| 5|| 8|| 13|| 79|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2009-2010|| Dinamo Riga || KHL || 22|| 1|| 1|| 2|| 22|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2009-2010 ||Dinamo Juniors Riga || Ekstraliga || 25|| 4|| 9|| 13|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga || 55|| 11|| 7|| 18|| 38|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga || 43|| 8|| 27|| 35|| 70|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013 || HK Kompanion Kiev || PHL || 27|| 8|| 8|| 16|| 26|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || Beïbarys Atyraou || Kazakhstan || 43|| 6|| 18|| 26|| 61|| 15|| 1|| 5|| 6|| 6
|-
| 2014-2015 || HC Val Pusteria Wolves || Serie A || 37|| 7|| 17|| 24|| 61|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL|| 48|| 0|| 5|| 5|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
| 14 || 2 || 5 || 7 || 10 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Füchse Duisburg || Oberliga || 16||4||8||12||6||2||0||2||2||12 
|-
| 2018-2019 || Prizma Riga || LAČ || 32|| 7|| 13|| 20|| 68|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2019-2020 || Prizma Riga || LAČ || 35 || 10|| 25|| 35|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Prizma Riga || LAČ ||35|| 10|| 13|| 23|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Prizma Riga || LAČ ||  ||

Références 

Naissance en décembre 1983
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du HK Riga 2000
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HK Nitra
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace